Это список аэропортов в Йемене, отсортированных по местоположению.

Йемен, официально Республика Йемен, является страной, расположенной в Западной Азии, занимая юго-западную и южную часть Аравийского полуострова. Он граничит с Саудовской Аравией на севере, с Красным морем на западе, с Аденским заливом и с Аравийским морем на юге и с Оманом на востоке. Столицей и крупнейшим городом Йемена является Сана.

Йемен разделен на двадцать одну провинцию (мухафаза) и столичный округ. Мухафазы подразделяются на 333 района (мудирия), которые в свою очередь подразделяются на 2 210 суб-округов, а те состоят из 38 284 деревень (по состоянию на 2001 год).

По состоянию на 28 марта 2015 года ВВС Саудовской Аравии ввели над страной бесполетную зону в рамках военной интервенции 2015 года в Йемене, поэтому аэропорты не работают.



Аэропорты 
Названия аэропортов, выделенные жирным шрифтом, имеют регулярное обслуживание пассажиров на коммерческих авиалиниях.

См. также 
 Транспорт в Йемене

Ссылки

Внешние ссылки 
 
  — включая коды IATA
 
 

Аэропорты Йемена
Йемен